Laotris är ett släkte av steklar som beskrevs av Nixon 1943. Laotris ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Laotris